Сега (танок) — традиційний маврикійський танок.
 Sega — японська мультинаціональна корпорація.